

Famiglia 
Rospigliosi antica famiglia di Pistoia, alla quale appartenne papa Clemente IX

Personaggi 

Giulio Rospigliosi, papa Clemente IX, famoso anche come librettista

Palazzi 

Palazzo Pallavicini Rospigliosi a Roma sul Quirinale 
Palazzo Rospigliosi Pallavicini a Firenze
Palazzo Rospigliosi, a Zagarolo

Ville 

Villa Rospigliosi, nella frazione di Spicchio del comune di Lamporecchio
Villa Rospigliosi, nella frazione di Centrale del comune di Zugliano.

Collezione musicale 

Fondo musicale Rospigliosi